Ada Maria Pellacani – scrittrice, giornalista e poetessa italiana
 Angelo Pellacani – arbitro di calcio e calciatore italiano
 Chiara Pellacani – tuffatrice italiana
 Nino Pellacani – ex cestista italiano